François Descroizilles (1707-1788) : pharmacien français;
 François-Antoine-Henri Descroizilles (1751-1825) : chimiste français, fils du précédent.